Богдан Дмитриевич Котик ( — ) — украинский государственный деятель, председатель Львовского горисполкома (1989—1991), депутат Верховной Рады Украины I созыва (1990—1991).

Биография 
Родился 6 ноября 1936 года в селе Лука Львовского воеводства Польской Республики, теперь — Золочевского района Львовской области в крестьянской семье.

В 1963 году окончил Львовский политехнический институт.

Кандидат экономических наук (1981).

Член КПСС с 1962 года.

В 1963—1974 годах находился на комсомольской и партийной работах.

В 1974—1986 годах работал директором завода «Биофизприбор» во Львове.

В 1986—1989 годах — директор завода «Искра» во Львове.

В январе 1989 года избран председателем Львовского горисполкома, а в марте 1990 года переизбран на эту должность депутатами Львовского городского совета первого демократического созыва.

Первым среди председателей областных центров УССР инициировал принятие решения об украинской национальной символике, в частности поднятия желто-голубого флага над Львовской ратушей.

Под его председательством Львовский горисполком принял постановления о разрешении на демонтаж во Львове памятника В. И. Ленину, праздновании на улицах Львова Рождества и походы вертепов, общее Крещение на площади Рынок при участии верующих всех религиозных конфессий, основании городской газеты «Ратуша», проведении по улицам города более 200-тысячной манифестации верующих УГКЦ с требованием передачи ей соборов св. Юра и Преображения.

18 марта 1990 года был избран депутатом Верховной Рады Украины I созыва от Радянского (Советского) избирательного округа № 262 (Львов). Как депутат Верховной Рады, много сделал для принятия Закона о местном самоуправлении на Украине, утверждения государственного языка и символики.

Умер во Львове 14 августа 1991 года. Похоронен во Львове на Лычаковском кладбище.

Награды 

 Два ордена Трудового Красного Знамени 
 Орден Дружбы народов.

Примечания

Ссылки 
 Котик Богдан Дмитриевич на сайте Верховной Рады Украины
 Котик Богдан Дмитриевич на сайте Энциклопедия современной Украины

Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Депутаты Верховной рады Украины от Львова
Председатели Львовского горисполкома